Развали игру () је америчка играна серија коју је снимао Никелодион. Ради се о групи деце која води компанију за прављење игрица, као и о познатој реп звезди Дабл Џи-ју.

Преглед серије 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2" rowspan="2" style="padding:0 15px;" | Сезона !! rowspan="2" style="padding:0 15px;" | Епизоде !! colspan="2" style="padding:0 15px;" | Премијерно приказивање (САД) !! colspan="2" style="padding:0 15px;" | Премијерно приказивање (Србија)
|-
! Прва епизода !! Последња епизода !! Прва епизода !! Последња епизода
|-
| style="background:#FBEC5D; color:#100; text-align:center;"| || 1 || 25 || 12. септембар 2015. || 12. новембар 2016. || 6. јун 2016. || 21. новембар 2016.
|-
| style="background:#98FB98; color:#100; text-align:center;"| || 2 || 20 || 17. септембар 2016. || 4. новембар 2017. || 22. мај 2017. || 3. јун 2018.
|-
| style="background:#6495ED; color:#100; text-align:center;"| || 3 || 18 || 10. фебруар 2018. || ТБА || 17. септембар 2018. || ТБА
|}

Епизоде 
Напомена: Епизоде су распоређене по редоследу њиховог емитовања у Србији.

1. сезона

2. сезона

3. сезона 

Развали игру